

Sigle
Danmarks Radio – ente radio-televisivo statale danese
Deutsche Reichsbahn – compagnia ferroviaria statale della Repubblica di Weimar e successivamente della Repubblica Democratica Tedesca

Codici 
 DR – codice vettore IATA di Mediterranean Air Service e Hyeres Aero Service
 DR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Durazzo (Albania)
 DR – codice ISO 3166-2:LY di Derna (Libia)
 DR – codice ISO 3166-2:MD di Drochia (Moldova)
 DR – codice ISO 3166-2:NL di Drenthe (Paesi Bassi)

Altro
Dr – abbreviazione inglese di dottore
DR – targa automobilistica di Lombok (Indonesia)
DR Automobiles – azienda automobilistica italiana
d.r. – decreto del rettore (diritto)
DR – differenza reti
DR – Direct Replication, sigla che indica un ETF a replica fisica (diretta)